Azalea Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Azalea Lake (Nevada County, Kalifornien)
 Azalea Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Azalea Lake (Oregon)